Гран-при Лонг-Бич — крупное автоспортивное мероприятие, традиционно проводящееся в калифорнийском городе Лонг-Бич в один из уик-эндов весны. Соревнование со дня основания проводится на временной трассе по улицам населённого пункта.

Суммарная посещаемость уик-энда Гран-при зачастую превышает 200 000 человек.

Владельцем прав на проведение и основателем этапа является Крис Пук.

C 1975 года трасса ежегодно принимает один из крупных чемпионатов на машинах с открытыми колёсами, являясь одним из самых продолжительных действующих автомобильных соревнований на уличных трассах в Северной Америке:
 в 1975 — этап Формулы-5000,
 в 1976—1983 — Гран-при США-Запад Формулы-1,
 в 1984—2008 — этап серии IndyCar/CART/ChampCar (в том числе и последний этап в истории серии).
 с 2009 — этап IRL IndyCar.

В качестве гонок поддержки, дополняющих уик-энд в разное время проводились чемпионаты Формулы-Атлантик и Indy Lights, IMSA GT и Grand Am, ALMS.

Трасса 
Нынешнее гоночное кольцо имеет длину 3,167 км. Трасса расположена на улицах города Лонг-Бич — вокруг центра Конвенций.

Одной из характерных частей трассы является старт/финишное искривление, проходящее вдоль набережной, обсаженной пальмами.

Соревнования 

Помимо основного соревнования, коим в последние годы является гонка серии Izod IndyCar, организаторы периодически привлекают на трассу этапы других серий:
 с 1989 года на трассе проводят этапы или одна, или сразу обе главные младшие гоночные серии на машинах с открытыми колёсами в США (в 1989—2008 годах тут ежегодно соревновались гонщики Формулы-Атлантик, а с 2009 года её место заняла серия Indy Lights (уже ранее проводившая здесь свои этапы в 1989—2001 годах)).
 в 1990—1991 годах в Лонг-Бич проводился этап IMSA GT,
 в 2006 — этап Grand Am,
 с 2007 — этап ALMS.

Помимо всего этого, с 1977 года, трасса принимает благотворительную Toyota Pro/Celebrity Race.

2008 год. Раздельный уик-энд Лонг-Бич / Мотеги 
Завершившиеся перед началом сезона-2008 переговоры о слиянии Champ Car и IRL упёрлись лишь в одну нестыковку календаря — Гран-при Лонг-Бич серии Champ Car и Indy Japan 300 серии IRL не смогли развести по неделям. Главы серий Тони Джордж и Джеральд Форсайт договорились о раздельном уик-энде для серий — гонщики IRL стартуют в Японии, а гонщики Champ Car — в США. Участие кого-либо из гонщиков в обеих гонках исключалось, несмотря на то, что физически это было возможно — японская гонка прошла утром в субботу, а американская — вечером в воскресенье. За каждую из гонок присуждалась стандартные очки в зачёт серии IRL IndyCar. Гран-при Лонг-Бич формально стал последней гонкой в истории Champ Car.

Дрифт 
Начиная с розыгрыша Гран-при 2005 года в соревновательную программу включён также этап популярной американской дрифтовой серии Формула-D.

Победители Гран-при

Этапы Формулы-5000

Этапы Формулы-1

Этапы CART / ChampCar / IndyCar

Этапы Формулы-Атлантик / Indy Lights

Этапы ALMS / Grand-Am / IMSA 

* — где соревнование проводилась в нескольких классах, там победитель в общем зачёте дополнительно выделен жирным.
** — В ячейке сначала указан победивший экипаж, а затем марка и модель их болида.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 Сайт соревнования
 Трасса на Google Maps

 
Лонг-Бич
Трассы Формулы-1
Трассы «чампкаров»
Лонг-Бич
Трассы Формулы E